Rose Hall ist der Name folgender Orte:

 Rose Hall (Guyana), Ort in Guyana
 Rose Hall Great House, Anwesen auf Jamaika

Rose Hall ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Rose Hall-Smith, Figur der Fernsehserie McLeods Töchter

Siehe auch
 Rosehall